Les Masters de Shanghai de snooker 2013  sont un tournoi de snooker annuel se déroulant en Chine. Cette compétition fait partie de la catégorie ranking (comptant pour le classement mondial). Elle s'est déroulée du 16 au  au stade couvert de Shanghai.
 
John Higgins, le tenant du titre, est battu en huitième de finale par Mark Davis. Ding Junhui s'impose lors de cette édition aux dépens de son compatriote Xiao Guodong 10 à 6.

Dotation

Wild cards

Tableau final

Finale

Qualifications

Centuries

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 
 Masters de Shanghai

Liens externes 

Masters de Shanghai de snooker
Sport en Chine en 2013
Snooker en 2013
Sport en septembre 2013